On Again Off Again kan syfta på

On Again Off Again – amerikansk film från 1937
On Again... Off Again –  Maltas bidrag i Eurovision Song Contest 2004